Персональний пошук Яндекса (ППЯ) – програма від Яндекса, яка дозволяє здійснювати повнотекстовий пошук у файлах, що знаходяться на локальному комп’ютері. Наразі розробку призупинено.

Формати, що підтримуються 
E-mail 
 Microsoft Outlook
 Microsoft Outlook Express
 Mozilla Thunderbird
Історія браузерів 
 Microsoft Internet Explorer
 Mozilla Firefox
Документи Microsoft Office 
 Microsoft Word
 Microsoft Excel
 Microsoft PowerPoint
 Microsoft Word 2007
 Microsoft Excel 2007
Текстові документи 
 .pdf
 OpenOffice.org
 .djvu
 .eml, .mht
 .html
 .txt
 .asc
 .rtf
Аудіо 
 .mp3
 .ogg
Архіви 
 .rar
 .zip
Інші формати 
 .chm
 .swf

Посилання 
Офіційна сторінка (рос.)